Альфон Гючено (1809—1876) — французский зоолог.

Родился в Париже. Изучал в основном рыб и рептилий. Внёс большой вклад в изучение фауны Алжира (экспедиции организованы Национальным музеем естественной истории). Описал существенное количество таксонов живой природы. Ряд видов названы в его честь, например, Paracanthobrama guichenoti (рыба из семейства карповые, единственный член своего рода). Скончался в Клюни.

Избранная библиография 
 (1839). Monographie de deux genres de poissons, les lépisostées et les polyptères, de la famille des elupcoïdes de Cuvier, et de celle des siagonotes de Duméril, précédée de quelques considérations sur ces genres.
 (1847). Aperçu géographique sur les poissons du Chile. Rev. Zool., 1847, 10, 333—336.
 (1848). Notice sur l'établissement d’un nouveau genre de Chétodons [Mégaprotodom] Rev. Zool., 1848, 11, 12-14.
 (1848). Peces de Chile (In Gay, Claudio. Historia física v política de Chile. Paris & Santiago, 1848).
 (1850). Exploration scientifique de l’Algérie. Paris, 1850. pis. 1850.2 Vol. iii, Zoologie. Histoire naturelle des reptiles et des poissons.
 (1859). Notice sur deux espèces nouvelles de poissons du genre Cyprinodon [C- cyanogaster, C. dolmlus] Rev. Mag. Zool., 1859, 2. sér. 11, 377—380.
 (1866). Catalogue des poissons de Madagascar de la collection du Musée de Paris, avec la description de plusieurs espèces nouvelles. Mém. Soc. Sei. Nat. Cherbourg, 1866, 12, 129—148.
 (1866). Le Trigle polyommate, nouveau genre de poissons, (etc.). Ichthyologie. Ann. Soc. Maine-et-Loire, IX. Alphonse Guichenot. Hoplonotus Guichenot, IX, 3; orthotype Trigla Polyommata Rich. Preoccupied in beetles, 1851; replaced by Pterygotrigla Waite (1899) and later by Otohime Jordan & Starks (1905).
 (1866). Le Zancle centrognathe, nouveau genre de Chitodons. Ann. Soc. Maine-et-Loire, IX. Alphonse Guichenot. Gnathocentrum Guichenot, IX, 4; orthotype G. Centrognathum Guich. = Chaetodon Cornutus L . A synonym of Zanclus.
 (1866). L’Argentine leioglosse, nouveau genre de Salmonoides. Ann. Soc. Maine-et-Loire, IX. Glossanodon Guichenot, IX, 9; orthotype Argentina Leioglossa Cuv. & Val.
 (1866). Notice sur un nouveau genre de la famille des Cottoides, etc. Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg. Agonomalus Guichenot, 252; orthotype Aspidophalus Proboscidalis Val.
 (1867). Notice sur le néosébaste, nouveau genre de poissons de la famille des scorpènoides, et description d’une nouvelle espèce [Neosebastes scorpœnoides Guich.i Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg, 1867,13, 83-89.
 (1869). Notice sur quelques poissons inédits de Madagascar et de la Chine. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 1869, б, 193—206.

Примечания

Ссылки 
 Aaron M. Bauer, Todd R. Jackman, Ross A. Sadlier and Anthony H. Whitaker (2012). «Revision of the giant geckos of New Caledonia (Reptilia: Diplodactylidae: Rhacodactylus)».Zootaxa (3404): 1-52.  (PDF)
Биологи Франции